in Duitsland:
Rosenau (Brandenburg), een gemeente in Brandenburg
Slot Rosenau (Coburg), een kasteel van de heersers van Saksen-Coburg, nabij Coburg
in Frankrijk:
Rosenau (Haut-Rhin), een gemeente in het departement Haut-Rhin
in Oostenrijk:
Rosenau am Hengstpaß, een gemeente in Opper-Oostenrijk
Rosenau (Zwettl), een dorp in de gemeente Zwettl, Neder-Oostenrijk
Slot Rosenau (Zwettl), een kasteel in dat dorp, nu in gebruik als vrijmetselarijmuseum